Smelowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Smelowka (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Smelowka (Rostow), in der Oblast Rostow
 Smelowka (Saratow), in der Oblast Saratow
 Smelowka (Tambow), in der Oblast Tambow